

Géographie

En

Hydronyme 
L'Arcisses, affluent du Canal d'Arcisses et de la Cloche, coule dans le département d'Eure-et-Loir. Ce ruisseau a donné son nom à la commune nouvelle ci-dessous. Il prend source à différents endroits près des localités de La Gaudaine et Brunelles.

Comme nom de commune 
  Arcisses, commune française d'Eure-et-Loir

Comme nom d'ancienne commune 
 Arcisses, ancienne commune française de l'Isère

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France